Ада Кавендиш (; 1839 — 5 октября 1895) — английская актриса. Была известна по ролям в пьесах Шекспира, а также в связи с популяризацией в США пьес Уилки Коллинза.

Дебютировала в 1863 году в музыкальных комических постановках. Получила известность как исполнительница шекспировских героинь: Джульетта, Беатриче, Розалинда. Пользовалась успехом в ролях Мисс Гвилт и Мерси Меррик (в сценической версии романа «Армадэль» и пьесе «Новая Магдалина» Уилки Коллинза).

Была замужем за издателем Фрэнсисом Маршаллом (1840 — 1889).

Похоронена в Лондоне.

Ссылки 
 
 Ада Кавендиш на PictureHistory

Актрисы Великобритании
Актрисы XIX века